Никола́евский сельсове́т — сельское поселение и административно-территориальное образование в Михайловском районе Алтайского края России.

Административный центр — село Николаевка.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1351 человек, в том числе 637 мужчин и 714 женщин.

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Михайловского района Алтайского края
Сельские поселения Алтайского края